Aris Maliagros, (Άρης Μαλιαγρός) född 17 augusti 1895 i Argostoli, död 18 december 1984, var en grekisk skådespelare.

Roller (i urval)
Filisse me, Maritsa (Φίλησέ με, Μαρίτσα) (1930)
I haramofaides (Οι χαραμοφάηδες) (1961) 
Eno sfirize to treno (Ενώ σφύριζε το τρένο) (1961)
I 900 tis Marinas (Οι 900 της Μαρίνας) (1961)
Zito i trela (Ζήτω η τρέλα) (1962)
I yinekes theloun xilo (Οι γυναίκες θέλουν ξύλο) (1962)
I vila ton orgion (Η βίλα των οργίων) (1964)
To doloma (Το δόλωμα) (1964)
An ehis tyhi (Αν έχεις τύχη) (1964)
Moderna Stachtopouta (Μοντέρνα Σταχτοπούτα) (1965)
O xipolitos prigkips (Ο ξυπόλυτος πρίγκηψ) (1966)
O kabouris (Ο καμπούρης) (1966)
I yineka mou trelathike (Η γυναίκα μου τρελάθηκε) (1966)
Diploneies (Διπλοπενιές) (1966)
Dama spathi (Ντάμα σπαθί) (1966)
Anthropos yia oles tis doulies (Άνθρωπος για όλες τις δουλειές) (1966)
I thalassies i handres ('Οι θαλασσιές οι χάντρες) (1967)Epihirisis Apollon (Επιχείρησις Απόλλων) (1968)I Rena ine ofsaid (Η Ρένα είναι οφσάιντ'') (1972)

Externa länkar
Aris Maliagros - cine.nl

Födda 1895
Avlidna 1984
Grekiska skådespelare under 1900-talet
Män